

Cinema 
Hell and High Water – film del 1933 diretto da Grover Jones e William Slavens McNutt
Operazione mistero (Hell and High Water) – film del 1954 diretto da Samuel Fuller

Musica 
Hell and High Water – singolo di Major Lazer del 2020